Mladenovac je lahko:
 Mladenovac (vas) (Srbija)
 Mladenovac (Srbija)